Umlaut (klank), een vorm van klinkerharmonie
Umlaut (teken), een diakritisch teken